Светла́на Миро́нова:
 Миронова, Светлана Игоревна (род. 1994) — российская биатлонистка.
 Миронова, Светлана Николаевна (род. 1986) — заслуженный мастер спорта России по спортивному ориентированию.